Målestokke har flere betydninger:
 Målestok – samspil mellem målenheder
 Tommestok – sammenfoldelig målestok og andre målestokke